São Miguel se poate referi la:

Insule
Insula São Miguel

Localități în Angola
Fortaleza de São Miguel

Localități în Brazilia
São Miguel, Rio Grande do Norte
São Miguel do Anta
São Miguel das Matas
São Miguel do Iguaçu
São Miguel do Aleixo
São Miguel dos Campos
São Miguel da Baixa Grande
São Miguel Arcanjo
São Miguel de Taipu
São Miguel do Guamá
São Miguel do Fidalgo
São Miguel do Tocantins
São Miguel do Araguaia
São Miguel de Touros
São Miguel da Boa Vista
São Miguel do Oeste
São Miguel do Guaporé
São Miguel do Passa Quatro
São Miguel dos Milagres
São Miguel das Missões
São Miguel do Tapuio

Localități în Capul Verde
 São Miguel (Capul Verde)

Localități în Portugalia
São Miguel de Carreiras
São Miguel (Lisabona)
São Miguel de Seide

Vezi și 
 San Miguel